Villayón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilaión, ort, Asturien, Province of Asturias, 
 Villayón (kommun i Spanien), Asturien, Province of Asturias, 

Robotskapade Spanienförgreningar